Berlingo har flere betydninger:
 Berlingo (Lombardiet) – en by i provinsen Brescia i Italien
 Citroën Berlingo – en bilmodel